Натуральне число 778
 778 рік до нашої ери
 778 рік нашої ери